Fauna har flere betydninger:

 Fauna – betegnelse for dyreliv.
 Fauna (gudinde) – romersk gudinde.
 Fauna (restaurant) – norsk gourmetrestaurant i Oslo
 Fauna (album) – debutalbummet fra den danske sanger Oh Land